Улла — річка в Білорусі, ліва притока Західної Двіни
 Улла — річка в Галісії (Іспанія)
 Улла — селище в Вітебські області Білорусі
 909 Улла — астероїд головного поясу, відкритий 7 лютого 1919 року.